Lake Park kan syfta på:

Geografi

USA 

 Lake Park, Florida, ort, Palm Beach County, 
 Lake Park, Georgia, ort, Lowndes County, 
 Lake Park, North Carolina, ort, Union County, 
 Lake Park, Iowa, ort, Dickinson County, 
 Lake Park, Minnesota, ort, Becker County,